Hřib hedvábný (Boletus sericeus) je název, který mykologové používali pro několik různých druhů hřibovitých hub:
 Boletus sericeus J. König 1770 – druh, který popsal Johann Gerhard König (1728–1785) v roce 1770
 Boletus sericeus Krombh. 1836 – druh, který popsal Julius Vincenc Krombholz v roce 1836, neplatný název, homonymum předchozího
 Boletus sericeus Pers. – česky hřib hedvábný, pod tímto názvem uváděl František Smotlacha druh nyní platně pojmenovaný hřib Fechtnerův (Boletus fechtneri Velen. 1922)
 Boletus sericeus Pers.–Krombh. – česky hřib hedvábný, pod tímto názvem uváděl Jindřich Kučera druh nyní platně pojmenovaný hřib horský (Boletus subappendiculatus Dermek, Lazebníček et. Veselský 1979)

Reference